Sá da Bandeira steht für:

 den früheren Namen der angolanischen Stadt Lubango
 Marquês de Sá da Bandeira (1795–1876), portugiesischer Staatsmann, siehe Bernardo de Sá Nogueira de Figueiredo
 Visconde de Sá da Bandeira, portugiesischer Adelstitel